Il toponimo Murama può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Murama, settore del Distretto di Kayonza
Murama, settore del Distretto di Ngoma